Розе́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Валанс-сюр-Баиз. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32352.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 90 км западнее Тулузы, в 25 км к северо-западу от Оша.

На востоке коммуны протекает река Баиз.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 128 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 67 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 50 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 74,6 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 50 активных жителей работали 47 человек (26 мужчин и 21 женщина), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 17 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер